Wegzehrung steht für:
 Proviant
 Reisegeld der Soldaten oder fahrenden Handwerker, siehe Viatikum
 im Römischen Ritus den Empfang der Kommunion in der Sterbestunde, siehe Sterbekommunion

Siehe auch